Laserpitium chironium är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli. Laserpitium chironium ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Spenörter
chironium